Powiat Tomaszowski (Lublin), een district in de provincie Lublin.
 Powiat Tomaszowski (Łódź), een district in de provincie Łódź.